Masters – turniej snookerowy
 ATP Tour Masters 1000 – seria 9 wielkich turniejów tenisowych
 ATP Finals (dawniej Tennis Masters Cup) – turniej tenisowy kończący sezon
 Masters SA – spółka giełdowa
 Masters – grupa muzyczna
 Masters – album grupy Masters

Zobacz też: